Новак (, , ,  та ) — слов'янське чи слов'янського походження прізвище.

 Новак Адам (* 1963) — польський гітарист, співак, автор текстів, лідер гурту «Раз, Два, Тши».
 Новак Адам — чеський актор сценарист.
 Новак Анджей (1960) — польський історик, професор Ягеллонського університету.
 Новак Андрій (1849—1940) — лікар, вчений і педагог.
 Новак Андрій Сергійович (1981—2014) — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Новак Андрій Юрійович (1988) — український футболіст.
 Новак Андрій Яремович (1973) — український економіст, політолог, громадський діяч.
 Новак Аполінарій Васильович (1885—1955) — український письменник, учений, журналіст.
 Новак Артем Володимирович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився у ході російського вторгнення в Україну у 2022 році.
 Новак Богдан Володимирович (*1990) — український футболіст і футзаліст
 Новак Василь Васильович (1985—2015) — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Новак Вєнцеслав (1859—1905) — хорватський письменник, журналіст, перекладач, музичний критик.
 Новак Віллен Захарович (1938) — радянський і український кінорежисер, актор. Народний артист України (1999).
 Новак Вітезслав (1870—1949) — чеський композитор, педагог.
 Новак Володимир Антонович (1938—2008) — український художник.
 Новак Володимир Миколайович (1947) — український політик. Народний депутат України 4-го скликання.
 Новак Габі (1936) — хорватська співачка.
 Новак Генк (1950) — канадський хокеїст.
 Новак Григорій Ірмович (1919—1980) — український важкоатлет, артист цирку.
 Новак Григорій Онисимович (1918—?) — сотенний УПА, який командував сотнею «Клена».
 Новак Едуард (1946—2010) — чехословацький хокеїст.
 Новак Євгеній Анатолійович (1989) — український футболіст, захисник.
 Новак Ігнацій (1949) — польський шахіст.
 Новак Ілля (1971) — український російськомовний письменник.
 Новак Ігор Володимирович (1983—2015) — український вояк, учасник російсько-української війни.
 Новак Ірина Дмитрівна (1978) —українська актриса.
 Новак Їржі (1950) — чехословацький хокеїст.
 Новак Казімєж (1897—1937) — польський мандрівник, кореспондент і фотограф.
 Новак Кім (1933) — американська акторка.
 Новак Ладіслав (1931—2011) — чехословацький футболіст.
 Новак Ліза Марія (1963) — американський астронавт.
 Новак Маріо (1983) — хорватський хокеїст, нападник.
 Новак Марцін (1979) — польський футболіст, захисник.
 Новак Наталія Василівна (1955) — українська політик, народна депутат України.
 Новак Олекса Федорович (1932—2015) — громадський і політичний діяч Рівненщини. Активний борець за незалежність України.
 Новак Олександр Валентинович (1971) — російський політичний діяч українського походження, міністр енергетики Російської Федерації.
 Новак Олександр Іванович (1979—2022) — молодший сержант Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Новак Олександр Миколайович (1966) — Секретар Харківської міської ради.
 Новак Пабло (1965) — аргентинський актор та співак
 Новак Роберт (1931—2009) — американський консервативний журналіст.
 Новак Славомір — міністр транспорту і водного господарства Польщі, керівник ДП «Укравтодор».
 Новак Стефан (1879—1932) — словацький церковний діяч, єпископ Пряшівської греко-католицької єпархії у 1913—1918 роках.
 Новак Тадеуш (1930—1991) — польський поет, прозаїк, перекладач.
 Новак Філіп (1982) — чеський хокеїст.
 Новак Філіп (1990) — чеський футболіст.
 Новак Юліан (1865—1946) — польський політичний і державний діяч.
 Новак Юрій Гафарович (1947) — український тренер, почесний громадянин Макіївки.

 Новак-Єзьоранський Ян (1914—2005) — польський громадський діяч, політолог, політик, військовик Армії Крайової.

 Новак — румунське — село (Арджетоая, Долж).
 Баба-Новак — село у повіті Сату-Маре в Румунії.

Примітки

Див. також 
 Новак Джокович (1987) — сербський тенісист, перша ракетка світу.
 Новаков
 Новаки

Єврейські прізвища
Словацькі прізвища
Словенські прізвища
Польські прізвища
Чеські прізвища
Угорські прізвища